Cusio steht für:

 Cusio (Lombardei),  Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Ortasee, im norditalienischen Piemont